Moussière est un terme ancien qui, de même que mochère ou mussière, désigne un terrain couvert de mousse.

 La Moussière est l'autre nom de la partie amont du ruisseau le Signollet, affluent de la Voueize (département de la Creuse, France).

 Les Moussières, commune française du Jura ;
 Les Moussières, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ,
 Les Moussières, lieu-dit de la commune française de Saint-Julien-de-Civry, en Saône-et-Loire ;
 Les Moussières, lieu-dit de la commune française de Saint-Racho, en Saône-et-Loire.

Références